Томас Хоо (; около 1396 — 13 февраля 1455) — английский политический деятель, 1-й барон Хоо и Гастингс с 1448 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне, занимал должность канцлера Франции при короле Генрихе VI в 1446—1459 годах, участвовал в переговорах о мире с королем Франции Карлом VII в 1442—1444 годах.

Потомком Томаса Хоо по прямой линии была Анна Болейн, вторая жена короля Англии Генриха VIII

Биография 
Томас Хоо принадлежал к старинному рыцарскому роду, представители которого владели землями в Бедфордшире с XIII века. Он был сыном сэра Томаса Хоо и его первой жены Элеаноры Фельтон, одной из трёх дочерей и наследниц сэра Томаса Фельтона, вдовы Роберта де Уффорда (де-юре барона Клэверинга). В первом браке Элеанора родила трёх дочерей, единоутробных сестёр Томаса-младшего. Последний родился около 1396 года. Его мать умерла уже в 1400 году, и отец женился во второй раз — на Элизабет Эхингем, родившей в 1416 году сына, тоже Томаса.

Томас Хоо-отец умер летом 1421 года. Старший из Томасов-сыновей унаследовал все его владения, включая главную резиденцию в Лутон-Хоо, манор Малбертон в Норфолке и Оффли в Хартфордшире. Ещё до этого он начал придворную карьеру в свите Томаса Бофорта, герцога Эксетера; предположительно, Хоо сопровождал этого вельможу во время похода во Францию в 1419 году. В 1430 году Томас получил должность верховного шерифа Бедфордшира и Бакингемшира, в 1435 году вместе с бароном Скейлз и сэром Томасом Кириеллом жестоко подавил народное восстание в Нормандии. Были убиты около пяти тысяч человек, а мирное население восставшего региона англичане изгнали в Бретань. В октябре 1435 года король Генрих VI назначил Хоо хранителем печати Франции, в декабре 1436 года — канцлером Франции. Эту должность Томас занимал (с перерывами) до октября 1449 года.

В 1439 году Хоо участвовал во французском походе Ричарда Йоркского, в 1442 году — во взятии города Галлардон и переговорах с королём Франции Карлом VII о мире. В 1444 году Томас был членом комиссии при графе Саффолке, заключившем перемирие в Туре. В ходе переговоров Саффолк устроил брак между Генрихом VI и Маргаритой Анжуйской, и Хоо сопровождал невесту короля в Англию. В 1445 году Томас получил баронию Гастингс, в 1446 году стал кавалером ордена Подвязки. В июне 1448 года король пожаловал ему титул барона Хоо и Гастингс; с 1449 года, когда сэр Томас окончательно вернулся в Англию с континента, его регулярно вызывали в парламент. Другом и покровителем Хоо был в эти годы граф (с 1448 года — герцог) Саффолк. В 1450 году этот вельможа был смещён со всех постов и вскоре погиб. Деятельность сэра Томаса вскоре после этого стала предметом расследования: его заподозрили в том, что во Франции он присваивал жалованье, которое должен был выплачивать военным. Однако никаких последствий эта история не имела. Барон Хоо и Гастингс умер в возрасте примерно 60 лет 13 февраля 1455 года, накануне начала Войн Алой и Белой розы.

Сохранился часослов, созданный для Томаса Хоо примерно в 1444 году (вероятно, в качестве подарка для его второй жены). Этот фолиант включает 28 красочных миниатюр, 27 из которых явно созданы одним художником. Автора иллюстраций принято называть «мастером Хоо».

Семья 
До 1 июля 1428 года Томас Хоо женился на Элизабет Вихингем, дочери Николаса Вихингема. В этом браке родилась только одна дочь, Энн, ставшая женой Джеффри Болейна, лорда-мэра Лондона, и прабабкой Анны Болейн — второй жены короля Англии Генриха VIII.

После смерти первой жены Томас Хоо женился во второй раз — на Элеаноре Уэллс, дочери Лайонела Уэллса, 6-го барона Уэллса, и Джоан Уотертон. В этом браке родились ещё три дочери:

 Энн Хоо, жена 1) Роджера Копли, 2) Уильяма Грейстока, 3) сэра Томаса Файнса;
 Элеанора Хоо, жена 1) Томаса Эхингема и 2) Джеймса Кэрью;
 Элизабет Хоо, жена 1) Томаса Массингберда и 2) сэра Джона Девениша.

Из-за отсутствия наследников мужского пола титул барона Хоо и Гастингс после смерти сэра Томаса никогда не использовался.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Главные шерифы Бедфордшира
Бароны Англии
Главные шерифы Бакингемшира